Almajo puede referirse a:

El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.
El nombre común de la planta Suaeda spicata.
El nombre común de la planta Suaeda maritima.
El nombre común de la planta Suaeda vera.